Deviatore si riferisce a:
 Deviatore – interruttore particolare
 Deviatore di traiettoria – attrezzo per preparare i portieri di calcio
 Deviatore di corrente – resistenza elettrica
 Deviatore – figura professionale addetta all'azionamento degli scambi